La Salle (o LaSalle) puede hacer referencia a:

Personas 

 Gadifer de La Salle (1340-1415), militar y explorador francés;
 Jacques Collinet de La Salle, señor de Saint-Germain y comandante de los mosqueteros de Lorrena. Familia ennoblecida en 1655;
 René-Robert Cavelier de La Salle (1643-1687), explorador francés;
 Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), canónigo, fundador del instituto de los Hermanos de las escuelas cristiana y santo de la Iglesia católica

Instituciones

En Argentina 
 Colegio La Salle Buenos Aires.

En Colombia 
Universidad de La Salle, Ciudad de Bogotá.

En España 
La Salle Bilbao.
La Salle Bonanova.
La Salle Mallorca.
La Salle Alcoy
La Salle Zaragoza
La Salle La Paloma
La Salle Griñón
La Salle Irun.

En Estados Unidos 
Universidad de la Salle (Pensilvania), Pensilvania

En Filipinas 
Universidad de La Salle–Manila, Manila.
Universidad de St. La Salle, Bacólod.

En México 
 Universidad La Salle, Ciudad de México.

Topónimos

En España 
La Salle, barrio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Canarias y en la ciudad autónoma de Melilla.

En Canadá 
LaSalle, distrito de Montreal.

En Francia 
La Salle (Saona y Loira).
La Salle (Vosgos).

En Italia 
La Salle, localidad en el Valle de Aosta.

En Estados Unidos 
LaSalle, condado de Illinois.
La Salle, condado de Texas.
LaSalle, ciudad de Illinois.
La Salle, ciudad de Minnesota.

Otros 
El señor de La Salle, una película española dirigida por Luis César Amadori en 1964.